Урвалсдейлд 2009 — 98-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Чемпіоном вдруге поспіль став Гапнарфйордур.

Учасники

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Брєйдаблік взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубка Ісландії 2009

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Урвалсдейлд  на soccerway 

2009
Ісландія